Bennholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Gottlieb Bennholdt-Thomsen (1903–1971), deutscher Kinderarzt
 Veronika Bennholdt-Thomsen, deutsche Ethnologin